Никша Калеб (; род. 9 марта 1973, Меткович) — хорватский гандболист, игравший на позиции левого крайнего. Олимпийский чемпион 2004 года, чемпион мира 2003 года.

Карьера

Клубная 
За свою карьеру играл в двух хорватских клубах: «Джамбо» из Метковича (ныне просто «Меткович») и «Загреб». Является воспитанником «Джамбо», в его составе выигрывал Кубок Хорватии в 2000 и 2001 годах, Кубок ЕГФ в 2000 году, в 2001 году стал финалистом Кубка ЕГФ. С 2004 по 2008 годы защищал цвета «Загреба», в составе которого с 2005 по 2008 годы становился неизменным чемпионом страны и обладателем Кубка. Завершил карьеру в конце 2008 года.

В сборной 
В сборной сыграл 79 игр. Стал чемпионом мира в 2003 году и чемпионом Олимпийских игр в 2004 году, причём в Афинах он играл на уколах. На его счету также серебро чемпионата мира 2005 года и серебро чемпионата Европы 2008 года. В 2004 году как олимпийский чемпион был награждён медалью Франьо Бучара.

Интересные факты 
 Во время четвертьфинального поединка на Олимпиаде 2004 года против хозяев турнира Никша забил один из лучших на Олимпиаде голов: сначала он подпрыгнул, развернувшись спиной к вратарю, затем обманным движением опустил руку с мячом вниз, а после этого резко выбросил руку вверх и бросил мяч прямо в ворота.
 Участвовал в третьем сезоне хорватской версии шоу «Танцы со звёздами».
 Увлечением Никшы является дайвинг: с его участием на телеканалах Хорватского телевидения вышли несколько документальных фильмов о подводном мире.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Лиги чемпионов ЕГФ 
 Профиль на сайте Хорватского гандбольного союза 

Гандболисты Хорватии
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Олимпийские чемпионы по гандболу
Олимпийские чемпионы от Хорватии
Чемпионы мира по гандболу